O rio da Prata é um rio brasileiro do estado de Santa Catarina, que nasce na Cachoeira do Rio da Prata, no distrito do mesmo nome, no município de Anitápolis, correndo de norte para sul.

Ao longo de seu percurso passa por inúmeras pousadas familiares, entre as quais a Pousada das Cachoeiras e a Pousada Sítio Pasárgada, ambas parte do projeto Acolhida na Colônia.

Atribui-se o nome às rochas de granito presentes em seu leito, muitas das quais contém fortes incrustações de mica, com seu característico brilho prateado.

Prata
Rio Prata